Biatlonový závod smíšených štafet na 2 × 6 + 2 × 7,5 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensi dne 20. února 2018. Zlatou medaili z minulých olympijských her obhajovalo Norsko.

V závodě zvítězila s náskokem francouzská štafeta před norskou. Bronzovou medaili vybojovala ve finiši Itálie.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodu 
České reprezentaci se nevydařil začátek závodu, když Veronika Vítková musela při první střelbě dvakrát dobíjet. Většina ostatních štafet i zásluhou dobrých povětrnostních podmínek střílela čistě, a tak Vítková klesla až na 18. místo – třetí od konce. Přes další chybu při střelbě vstoje se díky rychlému běhu zlepšovala a Markétě Davidové předávala na čtvrtém místě. V cíli však byla zklamaná, protože spadla, když jí po předávce Američanka přišlápla lyži, a zlomila si pažbu. Davidová pak běžela solidně, ale pomaleji střílela. Při položce vleže využila všechny tři náhradní náboje, klesla na 13. místo, ale po bezchybné střelbě vstoje dokončila svůj úsek jako osmá. Ondřej Moravec udělal chybu jen při střelbě vstoje, postupně ale zpomaloval a předával na 9. místě, ale už s většími odstupy. Michal Krčmář nezasáhl také jen jeden terč, ale podařilo se mu předjet už jen ruské závodníky a dovedl českou štafetu do cíle na 8. místě.

V čele závodu se od začátku pohybovala německá, italská a francouzská štafeta. Němci si od začátku druhého úseku udržovali zásluhou Laury Dahlmeierové a Erika Lessera náskok, který narostl na více než 40 sekund. Do posledního úseku však za Francii nastoupil Martin Fourcade. Díky bezchybné střelbě vleže se odpoutal od Italů a Norů a když Němec Arnd Peiffer udělal při poslední střelbě čtyři chyby a musel na trestné kolo, dostal se od čela s náskokem před druhým Norem Emilem Hegle Svendsenem a zvítězil. O třetí místo bojovali Italové a Němci. Celý poslední úsek jeli spolu a když si Peifer najel v cílovém prostoru do levé dráhy, Dominik Windisch vjel před něj a donutil Peiffera přejet do prostřední. Ten již nedokázal zrychlit a Italové si tak dojeli pro bronzovou medaili. Němci sice podali protest, ale jury Mezinárodní biatlonové unie jej neuznala s tím, že „Peiffer kvůli italskému reprezentantovi nemusel zpomalit“.

Výsledky

Jednotlivé úseky

Úsek 1 (6 km)

1 Slovenské štafetě (Paulíně Fialkové) jury přičetla 2 trestné minuty za neprojetí jednoho trestného okruhu (pravidlo 5.5a).

Úsek 2 (6 km)

Úsek 3 (7,5 km)

Úsek 4 (7,5 km)

Legenda:
Čas na střelnici A – Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
Čas na střelnici B – Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol a nad počtem kol je uveden počet nabíjení

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018